«Bom Jesus» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Angola 
 Bom Jesus, comuna en Bengo.

en Brasil 
 Bom Jesus, municipio del Estado de Paraíba.
 Bom Jesus, municipio del Estado de Piauí.
 Bom Jesus, municipio del Estado de Rio Grande do Norte.
 Bom Jesus, municipio del Estado de Rio Grande do Sul.
 Bom Jesus, municipio del Estado de Santa Catarina.
Variantes (nombres compuestos)
Ainda:
 Bom Jesus do Amparo, municipio en Minas Gerais.
 Bom Jesus do Galho, municipio en Minas Gerais.
 Bom Jesus de Goiás, municipio en Goiás.
 Bom Jesus do Itabapoana, municipio en Río de Janeiro.
 Bom Jesus da Lapa, municipio en Bahia.
 Bom Jesus do Norte, municipio en Espírito Santo.
 Bom Jesus do Oeste, municipio en Santa Catarina.
 Bom Jesus da Penha, municipio en Minas Gerais.
 Bom Jesus dos Perdões, municipio en São Paulo.
 Bom Jesus das Selvas, municipio en Maranhão.
 Bom Jesus da Serra, municipio en Bahia.
 Bom Jesus do Sul, municipio en Paraná.
 Bom Jesus do Tocantins (Pará), municipio en Pará.
 Bom Jesus do Tocantins (Tocantins), municipio en Tocantins
 Córrego do Bom Jesus, municipio en Minas Gerais.
 Pirapora do Bom Jesus, municipio en São Paulo.
 Ponte Alta do Bom Jesus, municipio en Tocantins.

Otros
 Bom Jesus (Porto Alegre), barrio del municipio de Porto Alegre.
 Bom Jesus (Uberlândia), barrio de la ciudad de Uberlândia.
 Bom Jesus (Mossoró), barrio de Mossoró.
 Praia Bom Jesus, playa del municipio gaúcho de Arroio do Sal.
 Sport Club Bom Jesus, club de fútbol de Alagoas.